13-й Кубок чемпионов Содружества проходил с 15 по 23 января 2005 года. Игры проходили в ЦУСК Спартак (групповой турнир) и манеже «Динамо» (групповой турнир и плей-офф).

«Локомотив» Москва и «Динамо» Киев (резервный состав) вступили в турнир сразу с полуфинала.

Победителем турнира в первый раз стал российский «Локомотив».

Участники

Групповой турнир

Группа А 

* Юношеская сборная России выступала на турнире вне конкурса.

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

См. также 
 Содружество Независимых Государств
 Кубок чемпионов Содружества

Кубок чемпионов Содружества
Футбол в России в 2005 году
Международные спортивные соревнования в Москве
2005 год в Москве
Футбольные соревнования в Москве